Андре Кърк Агаси () е известен американски тенисист от арменски произход, роден на 29 април 1970 г. в Лас Вегас, Невада.

През 2011 г. е включен в Международната тенис зала на славата.

Биография 
Постъпва в академията по тенис на Ник Болетиери на 13-годишна възраст. За 3 години се превръща в един от най-добрите тенисисти и става професионален играч през 1986 г. През 1988 става четвърти в света. Той е в центъра на вниманието на пресата не само защото е добър тенисист, но и за славата която има по това време на лошо момче (bad boy) – дълга руса коса, ярки цветове на дрехите и емоции на корта. Спортните коментатори, макар да признават таланта му, предричат, че никога няма да спечели титла от Големия шлем.

Андре избягва турнира Уимбълдън в периода 1988–1991, защото не харесва идеята за изцяло бял екип, а и не обича да играе на трева. През 1992 година решава да се включи в последната минута и печели първата си титла от Големия шлем. Има общо осем титли от Големия шлем – два пъти откритото първенство на САЩ, един път Уимбълдън, четири пъти откритото първенство на Австралия и веднъж откритото първенство на Франция. Има рекордните 17 титли от серията Мастърс, повече от всеки друг тенисист към 2006 г., както и общо 60 титли от професионалната верига ATP. Към 2006 г. е спечелил над $ 30 млн. само от наградни фондове по турнири.

Личен живот 
Бащата на Агаси е с арменски произход и е участвал на Олимпийските игри през 1952 година като боксьор, състезаващ се за Иран, а майка му е арменка. През 1997 той се жени за Брук Шийлдс, но кариерата му започва да страда и той се спуска до номер 141 в световната ранглиста. През 1999 подава молба за развод и се отдава на кариерата си със стриктен режим на хранене и тренировка. През същата година се превръща в 5-ия човек в историята на тениса, който е печелил и четирите титли от Големия шлем (не в една и съща година). Жени се за бившата тенисистка Щефи Граф през 2001 година. Имат две деца – Джейдан-Гил и Джаз-Ел. Те посвещават много време на фондацията „Андре Агаси“, която се занимава с различни дарителства.

През 2009 г. е издадена автобиографичната му книга „Открито“ (Open: An Autobiography).

Титли от Големия шлем 
 Уимбълдън: 1992
 Откритото първенство на САЩ: 1994, 1999
 Откритото първенство на Австралия: 1995, 2000, 2001, 2003
 Откритото първенство на Франция: 1999

Външни препратки 

  Официален сайт 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис
  Фондация Андре Агаси
  Официално издание на автобиографията на Андре Агаси на български език 
 
 

Американски тенисисти
Личности (Лас Вегас)